Longshan kan syfta på:
Longshankulturen – en förhistorisk kinesisk kultur

Kina
Longshan, Liaoyuan – ett stadsdistrikt i Liaoyuan i Jilin-provinsen
 Longshan, Xiangxi– ett härad i Hunan-provinsen
 Longshan (socken i Kina, Anhui)
 Longshan (socken i Kina, Inre Mongoliet)
 Longshan (socken i Kina, Shandong, lat 36,38, long 120,52)
 Longshan (köping i Kina, Shandong, lat 35,51, long 118,99)
 Longshan (socken i Kina, Henan)
 Longshan (köping i Kina, Heilongjiang)
 Longshan (socken i Kina, Sichuan)
 Longshan (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 23,75, long 113,39)

WP:Projekt Kina